Laurent de la Résurrection (1614,1691), né Nicolas Herman, frère convers dans le couvent des carmes déchaux de Paris. Grand mystique, il laisse des écrits qui marquent son époque.
 Nicolas Herman né le , acteur belge.